Medvéjie (Kurgan), localitat de la província de Kurgan, a Rússia
 Medvéjie (Sakhalín), localitat de la província de Sakhalín, a Rússia